Mecklinghausen steht für
Mecklinghausen (Attendorn), Ortsteil
Mecklinghausen (Bad Berleburg), Wüstung